Игорь Андреевич Додонов (, ) — российский . Член Московского Союза художников. Живёт и работает в Москве.

Биография 
1982 — окончил Краснопресненскую художественную школу в Москве.

1990 — окончил Московское высшее художественное прикладное училище им. Строганова.

1990 — вступил в Московский Союз художников.

С 1989 года принимает участие в российских и зарубежных выставках.

Статья Алисы Беловой (член Ассоциации искусствоведов, член Московского Союза художников) 
"Последователь идей импрессионизма, постмодернизма и неофигуративизма в современной живописи, различные направления которого вновь стали популярны в современном мировом искусстве.

Для творчества Игоря Додонова характерна сложная колористическая структура, четкая пластика рисунка, декоративность, лаконизм, обобщенность форм, философский подтекст изображаемого, композиционная цельность.

Любимые темы — жизнь современного города, человек, с его духовными и материальными потребностями, в сложном, окружающем его мире, соотнесенность с миром живой природы, времени, социума. Поэтому его работы так необычны и сложны по своей структуре, идет ли речь о городских и натурных пейзажах, тематических картинах с элементом символизма и сюрреализма, изображениях предметов интерьера, впечатлениях от природы Крыма, русских и европейских ландшафтов. Как основную, тем не менее, можно выделить тему старой Москвы, которую он глубоко чувствует и даже романтизирует, стремясь передать свое прочтение родного города в разных временных ипостасях и образах. Тема глубинной связи времен, как и тема дороги, — одна из основных в его творчестве.

Во многих пейзажных и тематических работах обязательно присутствует элемент философского символизма, поэзия неизведанного, фантасмагоричность, театральность. И в то же время, его работы привлекают своей лиризмом и эстетичностью. В них есть глубина и тонкость мировосприятия, обаяние хорошей профессиональной живописи, нестандартное отношение к предмету изображения в самых необычных и неординарных решениях.

Художник часто экспонировал свои работы как в живописи, так и в керамике, в России и за рубежом, поэтому его имя хорошо известно и отечественному, и зарубежному зрителю."

Избранные работы 

Работы находятся в частных коллекциях и галереях Москвы, Германии, Франции, США, Чехии, Англии, Греции, Австралии.

Выставки 
 1990 — Персональная выставка в Германии, г. Зорен.
 1990 — 19-я Молодёжная выставка. Манеж, Москва.
 1990 — Всесоюзная выставка. Манеж, Москва.
 1990 — Участник Международного керамического симпозиума Германия, г. Кассель.
 1991 — Московская зональная выставка.
 1992 — Участник выставки «Мегаполис-экспресс приглашает своих друзей».
 1993 — Персональная выставка в доме скульптора в Москве.
 1994 — Постоянный участник художественной ярмарки «Месса Дюссельдорф».
 1994 — Выставки в Праге «Дворец Саварин», Smirnoff s Gallery Club.
 1995 — Выставка «Российский каталог», Москва, Кремль (под патронажем Российского Президента).
 1998 — Выставка Drei Maller aus Moskau в Германии, г. Хильден.
 2000 — Персональная выставка в галереи «Арте Вита Стиль».
 2001 — Персональная выставка в галереи «Один день».
 2002 — Участник выставки в отеле «Балчуг Кемпински». Атриум.
 2003 — Участник выставки «Арт-манеж 2003».
 2004 — Участник выставки Cite Internationale des Arts в Париже.
 2004 — Участник выставки «Арт-манеж 2004».
 2006 — Участник выставки «Мир живописи и скульптуры» в ЦДХ.
 2007 — Персональная выставка офис «Интеко».
 2010 — Участник выставки «Мир живописи и скульптуры». ЦДХ.
 2013 — Участник выставки «Улица Свободы».
 2014 — Участник выставки «Снова вместе. Москва-Крым 2014».
 2014 — Участник выставки «Улица Свободы».
 2014 — Участник выставки «Московская сага». Дом-Музей Гоголя.
 2015 — Выставка живописи и скульптуры «Три на пятьдесят» Володя Вахрамеев, Илья Хрящёв, Игорь Додонов.
 2017 — Участник выставки «БИСТИАРИЙ». Промграфика Московского Союза Художников.
 2018 — Участник выставки «Иные миры». Alpert Gallery
 2020 — Персональная выставка «Москва-Париж». ГАЗПРОМ
 2020 — Участник выставки «Бабе цветы».
 2020 — Участник выставки «Человек в городе». Московский Дом Художника.
 2021 — Персональная выставка «РЕТРО-ЛИФТ» в Выставочных залах Государственного музея А. С. Пушкина.
 2021 — Персональная выставка «Маршрут: Москва, Малоярославец, Крым, Париж». «Музейно-выставочном центре им. И. А. Солдатенкова» в Малоярославце.
 2022 — Участник выставки "БУДУЩЕЕ". Галерея А3.

Награды 
 1991 — Стипендиат Международной культурной программы «Новые имена».
 1999 — Премия Союза Художников России по живописи.
 2003 — член Международной Ассоциации Искусства ЮНЕСКО.

Примечания